Seuneubok Paya (Peudada), een plaats in Indonesië
Seuneubok Paya (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing